Georges Hennequin peut désigner :
 Georges Hennequin (1867-1940), architecte français ;
 Georges Hennequin (1893-1969), son fils, architecte français.